Charles Margrave Taylor, filosofo canadese (n. 1931)
 Charles Taylor, politico liberiano, già presidente della Liberia (n. 1948)
 Charles Taylor, attore statunitense, protagonista della serie TV Code of Vengeance
 Charlie Taylor, calciatore britannico (n. 1993)